Якобсен: — скандинавське прізвище.

 Астрід Уренгольдт Якобсен (1987) — норвезька лижниця, чемпіонка світу
 Герман Якобсен (1898 — 1978) — німецький ботанік
 Ларс Якобсен (1979) — данський футболіст
 Рольф Якобсен (1907—1994) — норвезький поет та письменник
 Юліан Якобсен (1987) — данський хокеїст
 Якоб Християн Якобсен (1811—1887) — данський підприємець і меценат, засновник пивоварні Carlsberg
 Ян Івар Якобсен (1965) — норвезький футболіст

Див. також 

 Якобсон

Данські прізвища
Норвезькі прізвища